Wellheim ist ein deutscher Ortsname:
 Wellheim, Markt im oberbayerischen Landkreis Eichstätt
 Burg Wellheim
 Wellheim, bis 1927 Schikorren, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Sikory Juskie, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen